Vettel steht für:
 Vettel (Schimpfwort), eine abwertende Bezeichnung für eine alte Frau mit verdorbenem Charakter

Vettel ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Vettel (1894–1965), deutscher Landwirt und Saatzüchter
 Sebastian Vettel (* 1987), deutscher Automobilrennfahrer